Litvínov, città nella Repubblica Ceca
 Litvínov, album di Iva Frühlingová del 2003
 Maksim Maksimovič Litvinov, ministro russo